Gilligan ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Gilligan (1874–1939), britischer Geologe
 Alejo Benedicto Gilligan (1916–2007), argentinischer Geistlicher, Bischof des Bistums Nueve de Julio
 Amy Archer-Gilligan (1873–1962), US-amerikanische Mörderin
 Andrew Gilligan, britischer Journalist
 Arthur Gilligan, englischer Cricketspieler
 Bill Gilligan (* 1954), US-amerikanischer Eishockeytrainer
 Carol Gilligan (* 1936), US-amerikanische Feministin
 Chelsea Gilligan (* 1991), US-amerikanische Schauspielerin und Model
 Donal Gilligan († 2010), irischer Kameramann
 Ed Gilligan († 2015), US-amerikanischer Finanzmanager
 Harold Gilligan, englischer Cricketspieler
 James Gilligan, amerikanischer Psychiater
 John J. Gilligan (1921–2013), US-amerikanischer Politiker
 Melanie Gilligan (* 1979), kanadische Künstlerin
 Shannon Gilligan, US-amerikanische Autorin
 Stephen Gilligan (* 1954), US-amerikanischer Hypnotherapeut
 Vince Gilligan (* 1967), US-amerikanischer Filmregisseur, Filmproduzent und Drehbuchautor

Sonstiges:
 Gilligans Insel, US-amerikanische TV-Serie (1964–1967)